Like a Virgin (1984),  studio de Madonna ;
 Like a Virgin (1984), single de Madonna tiré de l'album précédent.